Mansonia (boom), een geslacht van bomen uit de familie Sterculiaceae
Mansonia (houtsoort), hout van een van deze bomen
Mansonia (insect), een geslacht van steekmuggen